Радиоляри́т — органогенная осадочная, обычно глубоководная горная порода, более чем на 50 % состоящая из скелетов радиолярий.

Залежи радиолярита можно встретить на дне морей и океанов. Скелеты погибших радиолярий, опускаясь на дно, образуют радиоляриевый ил, входящий в состав осадочных пород. Так называемая «инфузорная земля», или трепел, целиком состоит из скелетов радиолярий.

Радиолярит используют в хозяйственной и промышленной деятельности.

Источники 
 [dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/249774 Радиолярит в Большом энциклопедическом словаре.]

Осадочные горные породы